Richard Vernon (1390-1451), homme politique anglais ;
 Richard Vernon (1726-1800), homme politique britannique ;
 Richard Vernon (1925-1997), acteur britannique ;
  (1953-2006), chanteur d'opéra américain.